Pleurotomella tornata är en snäckart som först beskrevs av Addison Emery Verrill 1884.  Pleurotomella tornata ingår i släktet Pleurotomella och familjen kägelsnäckor.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 P. t. tornata
 P. t. malmii

Källor 

Kägelsnäckor
tornata